Васи́лий Аки́мов: Акимов, Василий Иванович (1922—1992) — Герой Советского Союза.
 Акимов, Василий Иосифович (1900—1964) — профессор, заведующий кафедрой общей хирургии Львовского медицинского института.
 Акимов, Василий Петрович (1835—1886) — генерал-лейтенант, участник русско-турецкой войны 1877—1878.